Slovo Baker má více významů:

Místa 
 Baker (Louisiana) – město ve státě Louisiana v USA
 Baker (Montana) – město ve státě Montana v USA
 Baker County – název 3 různých okresů v USA
 Baker Street – ulice v Londýně 
 a na ní ležící Baker Street (stanice metra v Londýně)
 Mount Baker – hora ve státě Washington v USA
 Baker (řeka) – řeka v Chile
 Baker (příjmení)
 Baker (automobil)

Podobné příjmení 
 Barker